The God Machine steht für: 

 The God Machine (Band), US-amerikanische Alternative-Rock-Band
 The God Machine (Steel-Prophet-Album), Studioalbum der Metal-Band Steel Prophet (2019)
 The God Machine (Blind-Guardian-Album), Studioalbum der Metal-Band Blind Guardian (2022)
 The God Machine, Roman des US-amerikanischen Science-Fiction-Autors Martin Caidin (1968)
 The God Machine, Roman des US-amerikanischen Science-Fiction-Autors William John Watkins (1973)
 The God Machine, Kurzgeschichte des US-amerikanischen Fantasy- und Science-Fiction-Autors David Gerrold (1970)
 The God Machine, Kurzgeschichte des US-amerikanischen Science-Fiction-Autors Damon Knight (1985)